Mistrzostwa Azji w lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne organizowane od roku 1973 przez Azjatyckie Stowarzyszenie Lekkoatletyczne. Impreza rozgrywana jest nieregularnie, najczęściej co 2 lata w jednym z krajów azjatyckich.

Edycje

Bibliografia 
 

!